Klovnen –  film del 1917 diretto da Anders Wilhelm Sandberg
 Klovnen –  film del 1926 diretto da Anders Wilhelm Sandberg